Swezey se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Otto Herman Swezey
 Goodwin Deloss Swezey